De Grand Prix-wegrace van Duitsland 2011 was de negende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2011. De race werd verreden op 17 juli 2011 op de Sachsenring nabij Hohenstein-Ernstthal, Duitsland.

Uitslag

MotoGP

Moto2

125 cc 
Héctor Faubel en Johann Zarco kwamen tegelijkertijd over de finish. Nadat een fotofinish de winnaar niet kon bepalen, werd Faubel tot winnaar uitgeroepen omdat hij tijdens de race een betere rondetijd neerzette.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

125 cc

2011
Duitsland
Sport in Hohenstein-Ernstthal
Sportevenement in Saksen